Verdat ist der Familienname folgender Personen:

 Germaine Verdat (1897–1982), französischer Schriftsteller und Journalist
 Marcelle Verdat (1896–1972), französische Schriftstellerin
 Marguerite Verdat (1893–1971), französische Schriftstellerin und Archivarin